Kamenná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kamenná (okres České Budějovice)
 Kamenná (okres Jihlava)
 Kamenná (okres Šumperk)
 Kamenná (okres Třebíč)
 Kamenná Horka (okres Svitavy)
 Kamenná Lhota (okres Havlíčkův Brod)